Adorodocia är ett släkte av skalbaggar. Adorodocia ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Adorodocia